

Росія 
 Урік (село) — найстаріше село в Іркутському районі  Іркутської області.
 Урік — річка в  Бурятії та  Іркутської області, популярна у туристів-водників.

Багатозначні топоніми